ОГС — аббревиатура, означающая:

 Обитаемая глубоководная система
 Обнинское городское собрание
 Общественный градостроительный совет
 Объединённая группировка сил
 Объект гражданского строительства
 Омский городской совет
 Опорная геодезическая сеть
 Органы городского самоуправления
 Основная гидравлическая система вертолёта (авиа)
 Острый герпетический стоматит
 Отдел гидротехнических сооружений
 Отдел государственной статистики
 Отдел главного сварщика